Barta, Bartha, Bárta:
Barta:
 Barta, Reni
 Râul Barta

Nume de familie 
 Tamás Barta

Nume de familie ungurești